Niemcy:
 Hückeswagen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg

Osoby:
 Arnold von Hückeswagen – książę
 Friedrich von Hückeswagen – książę
 Heinrich von Hückeswagen – książę